Black Star – Amerykańska grupa hip-hopowa
 Black Star – album grupy Black Star z 1998
 Black Star – album grupy None z 2003
 Black Star – album Anthon'ego B z 2005 roku.
 Black Star – album rapera Timati z 2006

Zobacz też 
 Blackstar